Die Erste Division 1912/13 war die 18. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 8. September 1912 und endete mit dem Entscheidungsspiel um die Meisterschaft am 27. April 1913.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten stiegen ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Play-off 
Die beiden punktgleichen Teams von Union Saint-Gilloise und FC Brügge bestritten am 27. April 1913 ein Entscheidungsspiel um den Meistertitel.

|}

Weblinks 
 Belgiumsoccerhistory

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1912/13